Первый розыгрыш Третьей лиги первенства России по футболу состоялся в 1994 году.

Команды 
В сезоне 1994 года в третьей лиге были заявлены 105 команд:

Расположение команд

Таблицы

1 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Дружба» (Будённовск) была исключена из лиги после 17 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам (кроме «Гиганта») — победа с таким счётом.
 ** Команда «Гигант» (Грозный) была исключена из лиги после 19 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам (кроме «Дружбы») — победа с таким счётом.
 *** Команда «Химик» (Белореченск) снялась после 14 игр. Результаты матчей с её участием (14:+8-3-3, 25-18) были аннулированы.
 Результат матча «Арго» (Каспийск) 1:0 «Олимп» (Кисловодск) был аннулирован. Команде «Арго» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 В матче «Дружба» — «Гигант» обеим командам засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

2 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Кристалл» (Дятьково) была исключена из лиги после 24 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 1:0 «Ингушетия» (Назрань) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 2:0 «Источник» (Ростов-на-Дону) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 2:0 «Колос» (Быково) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 2:2 «Металлург» (Красный Сулин) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 1:0 «Ротор-д» (Волгоград) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 3:1 «Спартак-Братский» (Южный) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Металлург» (Красный Сулин) 1:2 «Кристалл» (Дятьково) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «СКА» (Ростов-на-Дону) 2:2 «Кристалл» (Дятьково) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

3 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Асмарал-д» (Москва) была исключена из лиги после 33 игр. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Асмарал-д» (Москва) 2:1 «Ока» (Коломна) был аннулирован. Команде «Асмарал-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

4 зона 
 Итоговая таблица

Примечания.

Незадолго до начала первенства снялись с соревнований 3 команды, в числе которых были «Спартак» (Архангельск), «Акрон» (Новгород). Руководителями ПФЛ был перекроен календарь с добавлением смоленской «Искры», которая изначально находилась среди участников турнира 2-й зоны. Турнир состоял из 32-х туров.

Снявшимся после 1-го круга «Весту» и «Зениту»-д сначала были засчитаны технические поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах (как того требует регламент, если командами проведено не менее 50 % матчей), но затем в ПФЛ были обнаружены нарушения регламента в части принятия данного решения (команды не успели провести половину игр), и результаты игр с их участием были аннулированы. Это сказалось на турнирном положении при распределении 1-го и 2-го мест: «Зенит»-д в 4-м туре выиграл у «Кристалла» (1:0), следовательно последний получил преимущество (так как «Гатчина» свой матч у «Зенита»-д выиграла) и занял 1-е место.

Лучшие бомбардиры:

5 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

6 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1994

Третья лига ПФЛ
Футбол в России в 1994 году